Honstein steht für
Das Werkzeug beim Honen
Erich Honstein